Alipio puede referirse a:

 Alipio de Alejandría, escritor musical.
 Alipio de Antioquía, geógrafo y vicario de Britania de mediados del siglo IV.
 Alipio de Bizancio, obispo de Bizancio del siglo II. 
 Alipio de Constantinopla, sacerdote de la iglesia de Constantinopla del siglo V.
 Alipio de Tagaste, obispo de la iglesia católica de finales del siglo IV.
 Alipio el Estilita, santo asceta del siglo VII.